Рестрикция ( — ограничение):

 В политике:
 Рестрикционизм — сознательное ограничение работниками своей производительности труда, использование не в полную силу своих физических и умственных способностей при выполнении служебных обязанностей. Это стратегия пассивного сопротивления и негласного контроля «снизу», также может служить признаком скрытой текучести кадров.
 Рестриктивный режим — режим ограничения(й), вводимый государством.

 В экономике:
 Рестрикция — ограничение банками и государствами размеров кредита для предотвращения утечки золотых запасов за границу либо во избежание краха банка.
 Рестрикция — ограничение производства, продажи и экспорта товаров, проводимое монополиями (международными картелями) с целью взвинчивания цен и получения монопольных прибылей.

 В молекулярной биологии:
 Рестрикция — разрез цепочки ДНК, осуществляемый специальным ферментом (рестриктазой).

 В логике и философии:
 Рестрикция — ограничение понятия небольшим объёмом, суждения — небольшой сферой, категорий — опытными категориями.
 В музыке:
 Restrictio (), сужение в фуге.

Примечания